Gli extraterrestri torneranno – saggio dello scrittore svizzero Erich von Däniken
 Gli extraterrestri torneranno – film del regista tedesco Harald Reinl tratto dal libro di von Däniken